NBN steht als Abkürzung für:

 National Broadcasting Network, vormals das philippinische Nationalfernsehen, siehe People’s Television Network
 Naughty by Nature, US-amerikanisches Hip-Hop-Duo (ab 1988)

NbN steht als Abkürzung für:
 Niobnitrid, anorganische chemische Verbindung des Niobs

Abkürzung